С 23 мая по 3 июня 2001 года в Гондурасе состоялся 6-й розыгрыш Кубка наций Центральной Америки, регионального турнира Центральной Америки. В этот раз отборочный турнир также не проводился, все 7 сборных участвовали в финальной части турнира, разбитые на 2 группы (из четырёх и трёх команд), которые в однокруговом турнире определили команды, составляющие финальную пульку. Турнир также выполнял роль отборочного турнира Золотого кубка КОНКАКАФ 2002.

Первый этап

Группа 1

Группа 2

Финальная группа 

,  и  получили путёвки в финальный турнир Золотого кубка КОНКАКАФ 2002.  вышла в стыковые матчи.

Ссылки 
КОНКАКАФ
RSSSF

2001
2001 год в Гондурасе
2001 год в футболе